Adriaen Vlacq - een wiskundige en uitgever in de zeventiende eeuw
Cornelis Vlacq - een schepen en schrijver in de zestiende en zeventiende eeuw
Roemer Vlacq - een zeekapitein in de zeventiende eeuw
Roemer Vlacq - een viceadmiraal in de achttiende eeuw